Utricularia andongensis  — многолетнее травянистое растение, вид рода Пузырчатка (Utricularia) семейства Пузырчатковых (Lentibulariaceae). Данный вид является эндемиком тропической части Африки, где распространён в Анголе, Камеруне, Центральноафриканской Республике, Демократической Республике Конго, Габоне, Гвинее, Либерии, Нигерии, Сьерра-Леоне, Судане, Танзании, Того, Уганде и Замбии. Произрастает на влажных скалах с бедной растительностью и на горных лугах. Высота распространения 240—1800 м.

Классификация 
Вид Utricularia andongensis входит в род Пузырчатка (Utricularia) семейство Пузырчатковые (Lentibulariaceae).

См. также 
 Виды рода Пузырчатка

Примечания

Литература 
 Taylor, Peter. (1989). The genus Utricularia: A taxonomic monograph. Kew Bulletin Additional Series XIV: London. 

Флора Африки
Эндемики Африки
Пузырчатковые
Хищные растения